Osoby o tym nazwisku:
 Chintu Kampamba – zambijski piłkarz
 Gift Kampamba – zambijski piłkarz
 Ronald Kampamba – zambijski piłkarz